Балин — многозначный термин.

Фамилия 
 
 Балин, Асигкрит Яковлевич (1816—1885) — предприниматель, крупный торговец бумажной пряжей, миткалем и ситцами, владелец бумагопрядильной и ткацкой фабрик.
 Балин, Евгений — лепщик-орнаменталист, исполнитель модели базы, гирлянд и других украшений Александровской колонны.
 Балин, Игорь Владимирович (род. 1978) — белорусский футболист.
 Балин, Ина (Ina Balin, 1937—1990) — американская актриса.
 Балин, Марти (Marty Balin; 1942—2018) — американский музыкант, участник американской рок-группы Jefferson Airplane из Сан-Франциско.
 Балин, Николай Николаевич (1930—1998) — Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР.
 Балин, Полислав Ефимович (род. 1943) — художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского оркестра Тульской областной филармонии.

Литературные персонажи 
 Балин — один из гномов, второстепенный персонаж повести Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».
 сэр Балин — один из рыцарей круглого стола, второстепенный персонаж в цикле Артуровских легенд.

География 
 Балин — село в Литинском районе Винницкой области Украины.
 Балин — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области Украины.
 Балин — железнодорожная станция в Дунаевецком районе Хмельницкой области Украины на линии Ярмолинцы—Ларга.
 Балин — сельский округ в сельской Гмине Рыпин в Польше.
 Балин — округ в Гмине Поддембице в Польше.
 Балин — округ в городско-сельской Гмине Хшанув в Польше.
 Балин — сельское поселение в сельской Гмине Иновроцлав в Польше.
 Балин — половецкий город середины XI века на Северском Донце. Точное его расположение не установлено.

См. также 
 Балино
 Балины — предприниматели.

Примечания